Шаров, Александр Валерьевич:
 Шаров, Александр Валерьевич (род. 1963) — российский журналист, редактор.
 Шаров, Александр Валерьевич (род. 1979) — российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России и Европы, призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта России, тренер.